Aardrijkskunde
 Engels, stad in Rusland

Bedrijf
 Engels, restaurant in de Nederlandse stad Rotterdam
 Engels Group, Nederlands bedrijf

Personen met de achternaam Engels
 Addy Engels, Nederlands wielrenner en wielerploegleider
 Adriaan Engels, Nederlands organist en componist
 Anke Engels, Nederlands actrice
 Arnold Engels, Nederlands politicus
 Astrid Engels, Nederlands kunstenares
 Björn Engels, Belgisch voetballer
 David Engels, Belgisch historicus
 Floortje Engels, Nederlands hockeyster
 Friedrich Engels, Duits filosoof, schrijver, industrieel en sociaal wetenschapper
 Gerard Engels, Nederlands beeldhouwer
 Hans Engels, Nederlandse rechtsgeleerde, hoogleraar en politicus
 Hugo Engels, dubbelganger van koning Boudewijn
 Jacq Engels, Nederlands vredesactivist
 Jan Engels, Belgisch wielrenner
 John Engels, Nederlands (jazz)drummer
 Marco Engels, Nederlands wielrenner
 Mario Engels, Duits voetballer
 Marnix Engels, Nederlands atleet
 Michael Engels, Duits schlagerzanger
 Netty Engels-Geurts, Nederlands schrijfster
 Octaaf Engels, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Peer Engels, Nederlands schrijver
 Peter Engels, Belgisch kunstschilder
 Piet Engels, Nederlands politicus
 Robert Engels, Nederlands diplomaat en ambassadeur
 Stefaan Engels, Belgisch atleet
 Wennemar Jan Engels van Beverforde, Nederlands jurist

Sport en spel
 Engels, schaakopening

Taal
 Engels, bijvoeglijk naamwoord dat betekent "uit Engeland afkomstig" of "betrekking hebbend op de taal Engels"
 Engels, een Germaanse taal
 Amerikaans-Engels, varianten van de Engelse taal gesproken in de Verenigde Staten van Amerika en bij uitbreiding in Canada
 Afro-Amerikaans-Engels, variant van het Amerikaans-Engels
 Californisch-Engels, variant van het Amerikaans-Engels
 Australisch-Engels, varianten van het Engels gesproken in Australië
 Brits-Engels, varianten van het Engels die worden gesproken in het Verenigd Koninkrijk
 Canadees-Engels, varianten van het Engels die worden gesproken in Canada
 Nieuw-Zeelands-Engels, varianten van het Engels die worden gesproken in Nieuw-Zeeland

Andere
Engels, oude munt en gewichtseenheid gebruikt bij bepaalde edelmetalen (in Amsterdam destijds 1,544 gram)